Osoby o tym nazwisku:
 Jarogniew Drwęski – prawnik, polski działacz narodowy i społeczny, prezydent Poznania
 Piotr Drwęski – polski szlachcic, urzędnik staropolski